Portage é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Portage (Ohio)
 Condado de Portage (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos